Der Hals der Giraffe ist der Titel von:

 Der Hals der Giraffe (Film), französisch-belgischer Film von Safy Nebbou aus dem Jahr 2004
 Der Hals der Giraffe (Roman), Roman von Judith Schalansky aus dem Jahr 2011